Die Spielzeit 1995/96 war die dritte reguläre Austragung der tschechischen Extraliga.  Im Play-off-Finale setzte sich der Vorjahressieger HC Petra Vsetín mit 4-1 gegen den HC Chemopetrol Litvínov durch. In der 1. Liga Tschechiens gewannen der HC Přerov und HC Opava ihre jeweiligen Play-off-Halbfinale, allerdings gelang nur dem HC Opava der Aufstieg in die Extraliga, während der HC Přerov und HC Kometa Brno den Gang in die 1. Liga antreten mussten.

Modus 
Aufgrund der Aufstockung der Extraliga auf 14 Mannschaften wird der Qualifikationsmodus für die Play-offs geändert. Die 14 Mannschaften werden in zwei regionale Gruppen aufgeteilt. In 40 Spielen spielen alle Teams zunächst eine Doppelrunde, also jeweils 13 Heim- und Auswärtsspiele. Danach folgen weitere 7 Heim- und Auswärtsspiele innerhalb der Gruppen. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 qualifizieren sich direkt für die Play-Offs, die im Best-Of-Seven-Modus ausgetragen wird. Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 ermitteln im Modus Best-of-Five die weiteren 4 Teilnehmer für das Viertelfinale. Am Ende der Saison findet eine Relegationsrunde statt, an der die beiden letztplatzierten Mannschaften der Extraliga und die Gewinner des Play-off-Halbfinales der 1. Liga teilnehmen. In einer Doppelrunde mit zwölf Spielen je Mannschaft werden die beiden Absteiger in die 1. Liga ermittelt.

Reguläre Saison

Tabelle

Auszeichnungen 

 Toptorschütze: Viktor Ujčík: 45 Tore für HC Slavia Prag
 Topvorlagengeber: Vladimír Růžička (HC Slavia Prag) mit 48 Assists
 Topscorer: Vladimír Růžička (HC Slavia Prag) 71 Punkte, 23 Tore und 48 Assists
 Toptorhüter: Roman Cechmánek (HC Petra Vsetín): Gegentorschnitt von 1.93

Play-offs

Pre-Play-offs 
 AC ZPS Zlín – HC Železárny Třinec 3:0 (4:1,6:3,3:2)
 HC Slavia Prag – HC ZKZ Plzeň 3:0 (4:2,7:2,5:3)
 HC Olomouc – HC Dukla Jihlava 1:3 (2:5,5:3,1:3,3:5)
 HC Poldi Kladno – HC Vítkovice 3:1 (4:2,4:3 n. P.,0:4,3:2)

Turnierbaum 

Die Mannschaft des HC Petra Vsetín, die die tschechische Meisterschaft schon ein Jahr zuvor gewonnen hatte, setzte sich gegen den HC Chemopetrol Litvínov mit 4-1 durch und gewann den zweiten Titel der Vereinsgeschichte. Garanten für diesen Erfolg waren der Torhüter des Jahres, Roman Cechmánek, Verteidiger Jiří Veber und der überragende Stürmer Jiří Dopita.

Meistermannschaft des HC Petra Vsetín

Relegation 

Damit steigt der HC Kometa Brno in die 1. Liga ab, während der HC Opava den Aufstieg in Extraliga souverän meistert.

Trophäen

Weblinks 
 hokej.cz
 hockeyarchives.info

Eishockeysaison 1995/96
E1995